Ozero Nedruzjno kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Ozero Nedruzjno (sjö i Belarus, lat 55,76, long 29,22), Vitsebsks voblast, 
 Ozero Nedruzjno (sjö i Belarus, lat 55,68, long 29,31), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar